Banta bezeichnet:

 Banta (Insel), indonesische Insel zwischen Sumbawa und Komodo

Mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Banta (Morgan County, Indiana)
 Banta (Johnson County, Indiana)
 Banta (Kalifornien)

Personen:
 Lisa Banta (* 1979), US-amerikanische Goalballspielerin und Leichtathletin
 Parke M. Banta (1891–1970), US-amerikanischer Politiker

sowie
 Banta (Limonade), eine indische Limonade

Siehe auch:
 Banda
 Panta